Bleber kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bleber, Purworejo, by, Jawa Tengah, 
 Bleber, Pati, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar